Kyllönen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Anne Kyllönen (née en 1987), fondeuse finlandaise
 (1932-2017), lutteur gréco-romain finlandais
 (né en 1989), joueur professionnel finlandais de poker
 (né en 1965), athlète finlandais en 110 mètre haies
 (né en 1962), joueur finlandais de hockey sur glace
Merja Kyllönen (née en 1977), femme politique finlandaise
 (né en 1971), sprinteuse finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois